Аудун Хельгасон (, родился 18 июня 1974 года) — исландский футболист, выступавший на позиции центрального защитника. Известен по выступлениям за клубы Исландии, Норвегии, Бельгии, Швеции и Швейцарии. В 2015—2016 годах — тренер клуба «Синдри».

Матчи в сборной 
Жирным выделены голы, забитые исландцами.

Достижения 
 Чемпион Исландии: 2005

Примечания

Ссылки 
 Профиль игрока на сайте клуба «Викинг»

Футболисты Исландии
Игроки сборной Исландии по футболу
Игроки ФК «Хабнарфьордюр»
Игроки ФК «Ксамакс»
Игроки ФК «Викинг»
Игроки ФК «Локерен»
Игроки ФК «Ландскруна»
Игроки ФК «Фрам»
Игроки ФК «Гриндавик»
Игроки ФК «Сельфосс»
Футбольные тренеры Исландии